Anton Prokesch von Osten kan syfta på:

* Anton Prokesch von Osten den äldre (1795–1876), österrikisk greve och författare
 Anton Prokesch von Osten den yngre (1837–1919), österrikisk greve och författare